San Fortunato, diacono e compagno di martirio del vescovo sant'Ermagora
 San Fortunato, compagno di martirio di san Felice
 Fortunato patriarca, vescovo scismatico di Aquileia del VII secolo